Československá basketbalová reprezentace byl tým, který reprezentoval Československo na mezinárodních soutěžích basketbalu do 31.12.1992. Po rozdělení Československa měly od roku 1993 Česká republika a Slovensko svá vlastní národní reprezentační družstva.

Statistiky hráčů s účastí na OH, MS a ME 
Statistiky hráčů v československé basketbalové reprezentaci obsahují seznam hráčů, u nichž je uveden ročník narození, roky reprezentace a celkový počet odehraných reprezentačních zápasů včetně oficiálních přátelských zápasů. Jsou uvedeni hráči, kteří hráli za Československo na Olympijských hrách (včetně kvalifikace pro účast na OH), Mistrovství světa a ve finálové soutěži Mistrovství Evropy. U každé této soutěže je u hráče uveden počet účastí, zápasů a bodů a celkové počty v těchto soutěžích, počty medailí z Mistrovství Evropy a celkový počet medailí a dále rok uvedení hráče do Síně slávy České basketbalové federace. Hráči jsou seřazeni podle celkového počtu dosažených bodů. Ve statistice chybí body hráčů z některých zápasů z období 1935-1937.

Statistiky dalších hráčů reprezentace 
Statistiky hráčů dále obsahují seznam 45 hráčů, u nichž je uveden ročník narození, roky reprezentace a celkový počet odehraných reprezentačních zápasů. Jsou uvedeni hráči, kteří nestartovali ve shora uvedených soutěžích.

Odkazy

Reference

Související články 
 Ocenění československých basketbalistů • Basketbalista roku
 Nejlepší český basketbalista 20. století

Externí odkazy 
 archive.fiba.com: Teams – Czechoslovakia - (anglicky)
 fibaeurope.com: Teams – Czechoslovakia - (anglicky)
 INTERNATIONAL BASKETBALL - (anglicky)

Československá basketbalová reprezentace
Basketbalové reprezentace
Basketbal v Československu
Seznamy československých sportovců